Вене́ты (, ) — название, использующееся для обозначения нескольких племенных групп, существовавших на территории Европы в конце 1-го тысячелетия до н. э. — начале 1-го тысячелетия н. э.:
 Южные венеты — группа племён на северо-востоке Италии (современная область Венеция), говоривших на древнем венетском языке.
 Восточные венеты — группа племён Восточной Европы, граничили с германцами.
 Западные венеты — возможно кельтское племя на юге полуострова Бретань на северо-западе Франции.

Также 
 Энеты
 Ве́нды, Винды
 Венды Ливонии
 Вандалы, венделы
 Винделики
 Венеты — одна из т. н. «цирковых партий» (димов) Римской империи и ранней Византии, скорее всего связанной с соответствующим этносом.
 Wendish — оригинальные тексты и факты о вендах в англоязычной версии Википедии.

Топонимы с вен(т)-, вин(д)-, ван(т)-, ван(д)- 
 Августа Винделикорум — историческое название Аугсбурга, города в Баварии, Германия. Августа Винделиков была центром римской провинции Реция, которая, в свою очередь, делилась в административном отношении на Raetia prima, то есть собственно Рецию, и на Raetia secunda или Винделицию.

 Ванема, Ванемана — историческая земля на территории современной Латвии.
 Ванин, Ваннин — название острова Мэн (Ellan Vannin) на местном мэнском языке.
 Ванн — город во Франции, центр департамента Морбиан в западной Бретани. В древности Ванн назывался Dariorigum, или Civitas Venetorum (как главный город венетов), в позднеримскую и франкскую эпохи — Veneti, в средние века — Venedi, Venetum, Venetia. Бретонское название Ванна Gwened сходно с названиями исторических областей Уэльса — Гвинед (Gwynedd) и Гвент (Gwent).
 Ванн — округ во Франции, один из округов в регионе Бретань.
 Ванн-ле-Шатель — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Вантаа, Ванда — город в Финляндии.
 Вена — столица Австрии
 Венвинвин — средневековое уэльское княжество, занимавшее южную часть Поуиса в 1160—1283 годах.
 Вендебург (Wendeburg) (город вендов) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Венден, Цесис — город в Латвии.
 Венден (Брауншвейг) — северная часть немецкого города Брауншвейг.
 Вендорф (Wendorf) (село вендов) — город в немецкой Померании.
 Вендорф (Wendorf) (село вендов) — город в немецкой земле Саксония-Анхальт.
 Вендсюсла (Vendsyssel) — исторический регион на севере Дании. Название со скандинавского может быть переведено как территория вендов, сюсла (syssel) — древнескандинавская форма административного региона. Адам Бременский называл это регион Wendila (ок. 1075), другие источники — Wendel, Vendill, Wændlesysæl, Wendelsysel, Wændil. Vendel, Wændil также древнее название находящегося здесь Лимфьорда, соединяющего Северное море и пролив Каттегат. В этом регионе есть старый город Брённерслев (Brønderslev), названного в честь местного вождя (возможно Бронислава).
 Вене, Веню, Веняйское — небольшое пресноводное озеро в центральной части Западной Литвы, исток реки Вента.
 Венемаа, Виннемаа — название России по-эстонски () и эстонских диалектах, в частности на языке выро, народа сету, представители которого проживают на в пограничных районах Эстонии и России.
 Вентава — историческая земля (в письменных источниках Wynda или Winda, латышск. Ventava), занимавшая территорию современной Латвии в низовье реки Венты от впадения Абавы до самого моря.
 Венья — название России по-карельски.
 Веняйя — название России по-фински.
 Веняма — название России на языке вепсов (до 1917 официально — чудь), древний и уже малочисленный финно-угорский народ, традиционно проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей России.
 Виндава (Вентспилс) — город в Латвии, на берегу реки Вента.
 Виндеби () — коммуна и амт (административно-территориальная единица) в Германии, в северной земле Шлезвиг-Гольштейн. Название на скандинавском означает селение вендов. В болоте близ этого селения в 1952 году обнаружено тело 14-летней девочки железного века.
 Винденбург — историческое название местечка Вянте, где в 1360 году Тевтонский орден построил замок, который вместе с находившимся на другой стороне Куршского залива замком Росситтен служил базой рыцарям ордена для набегов на Литву, а также для защиты устья Немана. Вянте находится напротив самого большого в Литве острова Русна (Русне, Русс), образуемого рукавами реки Неман.
 Виндонисса, Виндиш — историческое место в Швейцарии, в кантоне Аргау. С XV века известен как укрепленный римский лагерь в римской провинции Реция — каструм Vindonissa, в 1064 уже был упомянут как Vinse и в 1175 — как Vindisse, позже официальное название коммуны — Windisch.
 Виндобона — древнеримское название Вены, столицы Австрии.
 Виннемарк (, ) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в амт (административно-территориальную единицу) Шванзен.
 Винчестер — город на юге Англии. Название происходит от Wintan-ceastre, что является калькой с латинского Venta Castrum (вентская крепость). Во времена римской провинции Британия здесь был римский каструм Вента Белгов (Venta Belgarum).
 Гвент — историческая область и королевство на юге Уэльса. Название происходит от имени его столицы — Кайрвент (Caerwent), что является калькой с латинского Castrum Venta (вентская крепость). Во времена римской провинции Британия здесь был римский каструм Вента Силуров (Venta Silurum).
 Гвинед, Венедотия — историческая область и королевство на севере Уэльса. Название Гвинед происходит от римского Венедотия, зафиксированного в надписи V века, найденной в местной церкви: Cantiorix hic iacit/Venedotis cives fuit/consobrinos Magli magistrati, что означает: Кантиорикс лежит здесь. Он был гражданином Венедотии (Гвинеда) и кузеном судьи Магли.
 Сванзи, Суонси (, произносится ) — прибрежный город и область в Уэльсе, название которому дали викинги.
 Твенте () — исторический регион в Нидерландах. Связан с древними саксами и Кентом.
 Шванзен () — исторический регион и амт (административно-территориальная единица) в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Имеет в своем составе коммуну Виннемарк (, ), что означает земля вендов.
 Швянтас () — озеро в Зарасайском районе Литвы, расположено в пяти километрах юго-западнее посёлка Смалвос (Smalvos).

Литература